

Geografia 
 Monte Wisting – picco roccioso nei Monti della Regina Maud, in Antartide

Persone 
 Oscar Adolf Wisting – navigatore ed esploratore norvegese

Altro 
 Wisting – serie televisiva poliziesca norvegese